(au milieu de nulle part en anglais) peut faire référence :

Cinéma 
 In the Middle of Nowhere est le nom anglais et international du film mexicain En medio de la nada de Hugo Rodríguez, réalisé en 1993 ;
 Middle of Nowhere, un film américain réalisé en 2008 par John Stockwell.
 Middle of Nowhere, un film américain réalisé en 2012 par Ava DuVernay.

Musique 
 In the Middle of Nowhere est le nom d'un album du groupe allemand Modern Talking sorti en 1986.
 Middle of Nowhere, album des Hanson sorti en 1997.